|-
|(14751)||2688 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,018|| align=right|0,099|| align=right|1,64|| align=right|5,243||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14752)||3005 P-L|| align=right|12,7|| align=right|3,023|| align=right|0,064|| align=right|9,36|| align=right|5,254||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14753)||4592 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,759|| align=right|0,174|| align=right|5,33|| align=right|4,582||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14754)||4806 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,607|| align=right|0,112|| align=right|2,64|| align=right|4,209||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14755)||6069 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,779|| align=right|0,158|| align=right|1,65|| align=right|4,632||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14756)||6232 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,075|| align=right|0,169|| align=right|4,81|| align=right|5,391||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14757)||6309 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,567|| align=right|0,153|| align=right|6,99|| align=right|4,112||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14758)||6519 P-L|| align=right|13,1|| align=right|3,041|| align=right|0,183|| align=right|3,43|| align=right|5,303||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14759)||6520 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,135|| align=right|4,88|| align=right|3,454||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14760)||6595 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,403|| align=right|0,157|| align=right|1,32|| align=right|3,724||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14761)||6608 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,616|| align=right|0,311|| align=right|6,06|| align=right|4,230||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14762)||6647 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,408|| align=right|0,226|| align=right|3,03|| align=right|3,737||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14763)||6793 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,268|| align=right|0,138|| align=right|3,83|| align=right|3,415||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14764)||7072 P-L|| align=right|14,5|| align=right|1,949|| align=right|0,079|| align=right|21,22|| align=right|2,721||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14765)||9519 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,766|| align=right|0,070|| align=right|4,69|| align=right|4,600||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14766)||9594 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,343|| align=right|0,018|| align=right|2,10|| align=right|6,112||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14767)||1137 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,178|| align=right|0,172|| align=right|3,15|| align=right|3,213||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14768)||1238 T-1|| align=right|13,9|| align=right|2,870|| align=right|0,067|| align=right|1,58|| align=right|4,860||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14769)||2175 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,359|| align=right|0,090|| align=right|5,80|| align=right|3,622||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14770)||2198 T-1|| align=right|13,8|| align=right|3,221|| align=right|0,147|| align=right|2,86|| align=right|5,779||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14771)||4105 T-1|| align=right|13,4|| align=right|3,222|| align=right|0,159|| align=right|1,30|| align=right|5,781||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14772)||4195 T-1|| align=right|13,6|| align=right|2,860|| align=right|0,018|| align=right|3,19|| align=right|4,836||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14773)||4264 T-1|| align=right|14,0|| align=right|2,851|| align=right|0,178|| align=right|8,36|| align=right|4,814||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14774)||4845 T-1|| align=right|12,7|| align=right|2,953|| align=right|0,124|| align=right|3,32|| align=right|5,073||MBA||13. maj 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14775)||1139 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,807|| align=right|0,174|| align=right|6,78|| align=right|4,701||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14776)||1282 T-2|| align=right|13,0|| align=right|2,845|| align=right|0,077|| align=right|1,16|| align=right|4,798||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14777)||2078 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,321|| align=right|0,168|| align=right|4,52|| align=right|3,536||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14778)||2216 T-2|| align=right|12,9|| align=right|3,201|| align=right|0,215|| align=right|00,85|| align=right|5,726||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14779)||3072 T-2|| align=right|13,0|| align=right|2,839|| align=right|0,067|| align=right|3,21|| align=right|4,783||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14780)||1078 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,609|| align=right|0,072|| align=right|14,07|| align=right|4,213||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14781)||1107 T-3|| align=right|12,8|| align=right|2,888|| align=right|0,149|| align=right|13,02|| align=right|4,908||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14782)||3149 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,320|| align=right|0,159|| align=right|1,93|| align=right|3,533||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14783)||3152 T-3|| align=right|13,2|| align=right|2,919|| align=right|0,097|| align=right|2,83|| align=right|4,986||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14784)||3268 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,309|| align=right|0,044|| align=right|5,89|| align=right|3,507||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14785)||3508 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,358|| align=right|0,089|| align=right|5,47|| align=right|3,620||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14786)||4052 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,282|| align=right|0,053|| align=right|7,69|| align=right|3,446||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14787)||5038 T-3|| align=right|13,0|| align=right|2,971|| align=right|0,037|| align=right|10,35|| align=right|5,121||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14788)||5172 T-3|| align=right|12,9|| align=right|3,032|| align=right|0,041|| align=right|9,99|| align=right|5,278||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14789)||1969 TY1|| align=right|12,5|| align=right|3,129|| align=right|0,092|| align=right|5,80|| align=right|5,534||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|14790 Belecki||1970 OF|| align=right|13,2|| align=right|2,694|| align=right|0,315|| align=right|6,28|| align=right|4,422||MBA||30. julij 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|14791 Atreus||1973 SU|| align=right|11,4|| align=right|5,143|| align=right|0,162|| align=right|2,94|| align=right|11,67||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|14792 Thyestes||1973 SG1|| align=right|11,2|| align=right|5,149|| align=right|0,083|| align=right|11,39|| align=right|11,69||JUT||24. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14793)||1975 SE2|| align=right|14,8|| align=right|2,421|| align=right|0,140|| align=right|6,86|| align=right|3,767||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(14794)||1976 SD5|| align=right|12,8|| align=right|3,026|| align=right|0,110|| align=right|9,65|| align=right|5,263||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|14795 Syoyou||1977 EE7|| align=right|13,2|| align=right|3,058|| align=right|0,227|| align=right|2,77|| align=right|5,346||MBA||12. marec 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(14796)||1977 XF2|| align=right|13,0|| align=right|3,163|| align=right|0,143|| align=right|8,23|| align=right|5,623||MBA||7. december 1977||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(14797)||1977 XZ2|| align=right|13,0|| align=right|2,946|| align=right|0,086|| align=right|1,26|| align=right|5,055||MBA||7. december 1977||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(14798)||1978 UW4|| align=right|14,1|| align=right|2,298|| align=right|0,053|| align=right|5,84|| align=right|3,482||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(14799)||1979 MS2|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,139|| align=right|2,34|| align=right|3,576||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(14800)||1979 MP4|| align=right|15,2|| align=right|2,660|| align=right|0,076|| align=right|3,88|| align=right|4,337||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(14801)||1980 PE3|| align=right|13,5|| align=right|2,559|| align=right|0,159|| align=right|15,67|| align=right|4,093||MBA||15. avgust 1980||Observatorij Siding Spring||Royal Observatory Edinburgh
|-
|(14802)||1981 DJ2|| align=right|13,5|| align=right|2,783|| align=right|0,147|| align=right|14,79|| align=right|4,641||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14803)||1981 EL7|| align=right|15,0|| align=right|2,452|| align=right|0,195|| align=right|12,25|| align=right|3,840||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14804)||1981 EW13|| align=right|14,7|| align=right|2,429|| align=right|0,079|| align=right|1,77|| align=right|3,785||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14805)||1981 ED15|| align=right|14,6|| align=right|2,431|| align=right|0,083|| align=right|3,09|| align=right|3,790||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14806)||1981 EV25|| align=right|13,5|| align=right|2,747|| align=right|0,166|| align=right|8,63|| align=right|4,553||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14807)||1981 EN26|| align=right|13,7|| align=right|2,785|| align=right|0,157|| align=right|8,16|| align=right|4,646||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14808)||1981 EV27|| align=right|14,3|| align=right|2,793|| align=right|0,063|| align=right|4,90|| align=right|4,666||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14809)||1981 ES28|| align=right|14,5|| align=right|2,414|| align=right|0,136|| align=right|5,81|| align=right|3,750||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14810)||1981 EM31|| align=right|15,4|| align=right|2,408|| align=right|0,111|| align=right|1,32|| align=right|3,736||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14811)||1981 ED43|| align=right|13,6|| align=right|2,793|| align=right|0,215|| align=right|7,64|| align=right|4,666||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14812)||1981 JR1|| align=right|14,0|| align=right|2,447|| align=right|0,209|| align=right|13,98|| align=right|3,827||MBA||9. maj 1981||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(14813)||1981 QW2|| align=right|14,3|| align=right|2,211|| align=right|0,178|| align=right|3,73|| align=right|3,287||MBA||23. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|14814 Gurij||1981 RL2|| align=right|13,6|| align=right|2,670|| align=right|0,249|| align=right|10,71|| align=right|4,361||MBA||7. september 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|14815 Rutberg||1981 TH3|| align=right|14,0|| align=right|2,195|| align=right|0,236|| align=right|4,48|| align=right|3,250||MBA||7. oktober 1981||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(14816)||1981 UQ22|| align=right|14,5|| align=right|2,342|| align=right|0,085|| align=right|3,65|| align=right|3,583||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(14817)||1982 FJ3|| align=right|14,9|| align=right|2,334|| align=right|0,180|| align=right|1,75|| align=right|3,566||MBA||21. marec 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14818)||1982 UF7|| align=right|12,6|| align=right|2,911|| align=right|0,166|| align=right|8,24|| align=right|4,965||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(14819)||1982 UC11|| align=right|14,6|| align=right|2,520|| align=right|0,210|| align=right|3,43|| align=right|3,999||MBA||25. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|14820 Aizuyaichi||1982 VF4|| align=right|14,8|| align=right|2,159|| align=right|0,207|| align=right|3,31|| align=right|3,173||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|14821 Motaeno||1982 VG4|| align=right|15,0|| align=right|2,285|| align=right|0,114|| align=right|3,58|| align=right|3,454||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(14822)||1984 SR5|| align=right|12,7|| align=right|3,249|| align=right|0,107|| align=right|5,46|| align=right|5,857||MBA||21. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14823)||1984 ST5|| align=right|14,6|| align=right|2,398|| align=right|0,189|| align=right|1,76|| align=right|3,714||MBA||21. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14824)||1985 CF2|| align=right|14,0|| align=right|2,386|| align=right|0,165|| align=right|9,33|| align=right|3,685||MBA||13. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14825)||1985 RQ|| align=right|14,6|| align=right|2,522|| align=right|0,299|| align=right|6,41|| align=right|4,005||MBA||14. september 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|14826 Nicollier||1985 SC1|| align=right|12,9|| align=right|3,081|| align=right|0,257|| align=right|2,33|| align=right|5,408||MBA||16. september 1985||Zimmerwald||P. Wild
|-
|14827 Hypnos||1986 JK|| align=right|18,3|| align=right|2,847|| align=right|0,665|| align=right|1,99|| align=right|4,803||APL PHA||5. maj 1986||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(14828)||1986 QT1|| align=right|14,2|| align=right|2,421|| align=right|0,219|| align=right|2,51|| align=right|3,766||MBA||27. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14829)||1986 TR11|| align=right|13,6|| align=right|2,379|| align=right|0,278|| align=right|8,79|| align=right|3,670||MBA||3. oktober 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(14830)||1986 XR5|| align=right|12,9|| align=right|3,090|| align=right|0,290|| align=right|4,15|| align=right|5,430||MBA||5. december 1986||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|14831 Gentileschi||1987 BS1|| align=right|13,3|| align=right|2,585|| align=right|0,129|| align=right|12,26|| align=right|4,154||MBA||22. januar 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|14832 Alechinsky||1987 QC3|| align=right|14,2|| align=right|2,293|| align=right|0,125|| align=right|5,73|| align=right|3,471||MBA||27. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14833)||1987 SP1|| align=right|14,0|| align=right|2,294|| align=right|0,180|| align=right|5,31|| align=right|3,474||MBA||21. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(14834)||1987 SR17|| align=right|14,6|| align=right|2,282|| align=right|0,237|| align=right|4,51|| align=right|3,447||MBA||17. september 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|14835 Holdridge||1987 WF1|| align=right|13,3|| align=right|2,354|| align=right|0,279|| align=right|23,02|| align=right|3,610||MBA||26. november 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|14836 Maxfrisch||1988 CY|| align=right|12,7|| align=right|3,187|| align=right|0,112|| align=right|15,25|| align=right|5,689||MBA||14. februar 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(14837)||1988 RN2|| align=right|13,5|| align=right|2,778|| align=right|0,162|| align=right|5,94|| align=right|4,629||MBA||8. september 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(14838)||1988 RK6|| align=right|14,5|| align=right|2,286|| align=right|0,142|| align=right|6,67|| align=right|3,455||MBA||6. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14839)||1988 RH8|| align=right|14,6|| align=right|2,365|| align=right|0,183|| align=right|4,95|| align=right|3,637||MBA||11. september 1988||Smolyan||V. Škodrov
|-
|(14840)||1988 RR11|| align=right|16,0|| align=right|2,172|| align=right|0,192|| align=right|1,08|| align=right|3,201||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(14841)||1988 TU|| align=right|14,2|| align=right|2,345|| align=right|0,223|| align=right|2,98|| align=right|3,589||MBA||13. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14842)||1988 TN1|| align=right|13,1|| align=right|2,696|| align=right|0,172|| align=right|13,54|| align=right|4,426||MBA||13. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14843)||1988 VP3|| align=right|15,0|| align=right|2,231|| align=right|0,126|| align=right|6,06|| align=right|3,333||MBA||12. november 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(14844)||1988 VT3|| align=right|14,3|| align=right|2,253|| align=right|0,115|| align=right|3,99|| align=right|3,380||MBA||14. november 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|14845 Hegel||1988 VS6|| align=right|13,0|| align=right|3,952|| align=right|0,238|| align=right|4,91|| align=right|7,856||HLD||3. november 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|14846 Lampedusa||1989 BH|| align=right|13,6|| align=right|2,362|| align=right|0,173|| align=right|10,03|| align=right|3,628||MBA||29. januar 1989||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(14847)||1989 CY2|| align=right|15,2|| align=right|2,323|| align=right|0,137|| align=right|5,17|| align=right|3,539||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14848)||1989 GK1|| align=right|13,9|| align=right|3,098|| align=right|0,069|| align=right|9,23|| align=right|5,452||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14849)||1989 GQ1|| align=right|14,2|| align=right|2,371|| align=right|0,193|| align=right|2,09|| align=right|3,651||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14850)||1989 QH|| align=right|14,8|| align=right|2,172|| align=right|0,151|| align=right|2,79|| align=right|3,201||MBA||29. avgust 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14851)||1989 SD|| align=right|14,4|| align=right|2,152|| align=right|0,150|| align=right|2,36|| align=right|3,157||MBA||23. september 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(14852)||1989 SE|| align=right|13,9|| align=right|2,546|| align=right|0,292|| align=right|7,65|| align=right|4,061||MBA||23. september 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(14853)||1989 SX|| align=right|14,1|| align=right|2,557|| align=right|0,304|| align=right|6,70|| align=right|4,088||MBA||30. september 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14854)||1989 SO1|| align=right|14,0|| align=right|2,634|| align=right|0,125|| align=right|5,10|| align=right|4,273||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14855)||1989 SP9|| align=right|13,4|| align=right|2,805|| align=right|0,079|| align=right|5,78|| align=right|4,698||MBA||25. september 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14856)||1989 SY13|| align=right|13,8|| align=right|2,654|| align=right|0,111|| align=right|12,06|| align=right|4,323||MBA||26. september 1989||Calar Alto||J. M. Baur; K. Birkle
|-
|(14857)||1989 TT|| align=right|14,1|| align=right|2,596|| align=right|0,282|| align=right|16,98|| align=right|4,181||MBA||1. oktober 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(14858)||1989 UW3|| align=right|13,4|| align=right|2,579|| align=right|0,196|| align=right|12,36|| align=right|4,142||MBA||27. oktober 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(14859)||1989 WU1|| align=right|13,6|| align=right|2,591|| align=right|0,279|| align=right|9,96|| align=right|4,170||MBA||25. november 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14860)||1989 WD3|| align=right|13,5|| align=right|2,734|| align=right|0,151|| align=right|5,09|| align=right|4,519||MBA||27. november 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(14861)||1990 DA2|| align=right|13,3|| align=right|2,757|| align=right|0,057|| align=right|6,15|| align=right|4,577||MBA||24. februar 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14862)||1990 EQ2|| align=right|14,8|| align=right|2,190|| align=right|0,089|| align=right|3,53|| align=right|3,239||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14863)||1990 OK|| align=right|14,0|| align=right|2,337|| align=right|0,199|| align=right|6,78|| align=right|3,572||MBA||18. julij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(14864)||1990 QK4|| align=right|14,6|| align=right|2,382|| align=right|0,221|| align=right|2,66|| align=right|3,676||MBA||23. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14865)||1990 QE7|| align=right|13,9|| align=right|2,534|| align=right|0,123|| align=right|2,14|| align=right|4,033||MBA||20. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14866)||1990 RF1|| align=right|12,9|| align=right|3,169|| align=right|0,204|| align=right|00,87|| align=right|5,639||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14867)||1990 RW4|| align=right|12,7|| align=right|3,179|| align=right|0,146|| align=right|4,18|| align=right|5,668||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14868)||1990 RA7|| align=right|14,3|| align=right|2,310|| align=right|0,226|| align=right|10,09|| align=right|3,510||MBA||13. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14869)||1990 ST8|| align=right|14,6|| align=right|2,346|| align=right|0,192|| align=right|3,52|| align=right|3,593||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14870)||1990 SM14|| align=right|13,4|| align=right|2,389|| align=right|0,223|| align=right|4,24|| align=right|3,693||MBA||24. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|14871 Pyramus||1990 TH7|| align=right|13,7|| align=right|3,294|| align=right|0,229|| align=right|1,00|| align=right|5,977||MBA||13. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|14872 Hoher List||1990 UR|| align=right|13,8|| align=right|2,422|| align=right|0,210|| align=right|1,98|| align=right|3,768||MBA||23. oktober 1990||Hoher List||E. W. Elst
|-
|14873 Shoyo||1990 UQ2|| align=right|13,4|| align=right|2,391|| align=right|0,227|| align=right|8,48|| align=right|3,696||MBA||28. oktober 1990||Minami-Oda||K. Kawanisi; M. Sugano
|-
|(14874)||1990 US4|| align=right|13,6|| align=right|2,331|| align=right|0,196|| align=right|7,07|| align=right|3,558||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14875)||1990 WZ1|| align=right|14,3|| align=right|2,384|| align=right|0,195|| align=right|5,33|| align=right|3,681||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14876)||1990 WD2|| align=right|14,0|| align=right|2,477|| align=right|0,080|| align=right|7,32|| align=right|3,899||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14877)||1990 WC9|| align=right|12,5|| align=right|3,042|| align=right|0,066|| align=right|12,32|| align=right|5,305||MBA||19. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14878)||1990 WE9|| align=right|14,6|| align=right|2,423|| align=right|0,186|| align=right|2,70|| align=right|3,772||MBA||19. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14879)||1991 AL2|| align=right|13,6|| align=right|2,527|| align=right|0,173|| align=right|12,46|| align=right|4,016||MBA||7. januar 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(14880)||1991 CJ1|| align=right|14,0|| align=right|2,558|| align=right|0,073|| align=right|10,91|| align=right|4,091||MBA||7. februar 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(14881)||1991 PK|| align=right|15,5|| align=right|2,203|| align=right|0,198|| align=right|2,70|| align=right|3,269||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14882)||1991 PP11|| align=right|13,5|| align=right|2,895|| align=right|0,298|| align=right|9,60|| align=right|4,926||MBA||9. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14883)||1991 PT11|| align=right|13,1|| align=right|3,124|| align=right|0,221|| align=right|3,68|| align=right|5,519||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14884)||1991 PH16|| align=right|13,8|| align=right|2,212|| align=right|0,125|| align=right|6,62|| align=right|3,289||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14885)||1991 RF2|| align=right|12,1|| align=right|3,100|| align=right|0,063|| align=right|10,01|| align=right|5,456||MBA||6. september 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(14886)||1991 RL9|| align=right|14,8|| align=right|2,437|| align=right|0,177|| align=right|2,01|| align=right|3,803||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14887)||1991 RQ14|| align=right|13,6|| align=right|3,171|| align=right|0,176|| align=right|1,95|| align=right|5,647||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14888)||1991 SN1|| align=right|14,4|| align=right|2,220|| align=right|0,169|| align=right|5,80|| align=right|3,307||MBA||30. september 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14889)||1991 VX2|| align=right|12,5|| align=right|3,187|| align=right|0,147|| align=right|4,40|| align=right|5,690||MBA||5. november 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(14890)||1991 VG3|| align=right|13,8|| align=right|2,266|| align=right|0,170|| align=right|25,85|| align=right|3,411||MBA||4. november 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(14891)||1991 VY4|| align=right|13,8|| align=right|2,460|| align=right|0,152|| align=right|3,74|| align=right|3,857||MBA||5. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14892)||1991 VE5|| align=right|13,9|| align=right|2,205|| align=right|0,202|| align=right|3,76|| align=right|3,274||MBA||4. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14893)||1992 DN6|| align=right|13,2|| align=right|2,366|| align=right|0,242|| align=right|3,14|| align=right|3,638||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14894)||1992 EA8|| align=right|14,2|| align=right|2,837|| align=right|0,032|| align=right|1,61|| align=right|4,779||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14895)||1992 EJ24|| align=right|14,2|| align=right|2,398|| align=right|0,243|| align=right|9,86|| align=right|3,713||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14896)||1992 EB26|| align=right|15,1|| align=right|2,467|| align=right|0,184|| align=right|9,06|| align=right|3,874||MBA||8. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14897)||1992 GE5|| align=right|13,7|| align=right|2,923|| align=right|0,080|| align=right|2,84|| align=right|4,996||MBA||6. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14898)||1992 JR3|| align=right|13,8|| align=right|2,524|| align=right|0,103|| align=right|2,12|| align=right|4,008||MBA||7. maj 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14899)||1992 LS|| align=right|13,9|| align=right|2,532|| align=right|0,165|| align=right|4,06|| align=right|4,028||MBA||3. junij 1992||Observatorij Palomar||G. J. Leonard
|-
|(14900)||1992 RH5|| align=right|13,9|| align=right|2,980|| align=right|0,097|| align=right|3,33|| align=right|5,145||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14901)||1992 SH|| align=right|12,8|| align=right|2,696|| align=right|0,172|| align=right|12,33|| align=right|4,426||MBA||21. september 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|14902 Miyairi||1993 BE2|| align=right|12,0|| align=right|3,010|| align=right|0,116|| align=right|11,99|| align=right|5,222||MBA||17. januar 1993||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(14903)||1993 DF2|| align=right|14,3|| align=right|2,252|| align=right|0,060|| align=right|4,71|| align=right|3,378||MBA||25. februar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14904)||1993 FM14|| align=right|15,0|| align=right|2,245|| align=right|0,082|| align=right|6,16|| align=right|3,363||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14905)||1993 FV27|| align=right|14,7|| align=right|2,269|| align=right|0,057|| align=right|1,78|| align=right|3,417||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14906)||1993 NJ1|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,172|| align=right|3,29|| align=right|3,698||MBA||12. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14907)||1993 OF3|| align=right|15,1|| align=right|2,406|| align=right|0,127|| align=right|1,21|| align=right|3,731||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14908)||1993 OQ4|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,174|| align=right|2,66|| align=right|3,663||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14909)||1993 PY3|| align=right|13,0|| align=right|2,577|| align=right|0,161|| align=right|13,46|| align=right|4,137||MBA||14. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(14910)||1993 QR4|| align=right|13,8|| align=right|2,567|| align=right|0,081|| align=right|3,54|| align=right|4,111||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(14911)||1993 RH2|| align=right|14,1|| align=right|2,531|| align=right|0,203|| align=right|14,14|| align=right|4,027||MBA||15. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14912)||1993 RP3|| align=right|13,3|| align=right|2,655|| align=right|0,251|| align=right|12,11|| align=right|4,326||MBA||12. september 1993||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|(14913)||1993 RP7|| align=right|14,1|| align=right|2,690|| align=right|0,052|| align=right|5,87|| align=right|4,410||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14914)||1993 TM26|| align=right|14,3|| align=right|2,663|| align=right|0,038|| align=right|8,66|| align=right|4,345||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14915)||1993 UM8|| align=right|13,9|| align=right|2,593|| align=right|0,105|| align=right|14,82|| align=right|4,174||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14916)||1993 VV7|| align=right|13,3|| align=right|2,737|| align=right|0,335|| align=right|33,53|| align=right|4,528||MBA||10. november 1993||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|14917 Taco||1994 AD11|| align=right|12,5|| align=right|2,840|| align=right|0,209|| align=right|12,37|| align=right|4,786||MBA||8. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14918)||1994 BP4|| align=right|12,9|| align=right|2,991|| align=right|0,166|| align=right|10,22|| align=right|5,172||MBA||21. januar 1994||Merida||O. A. Naranjo
|-
|14919 Robertohaver||1994 PG|| align=right|13,8|| align=right|2,393|| align=right|0,093|| align=right|12,46|| align=right|3,701||MBA||6. avgust 1994||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(14920)||1994 PE33|| align=right|13,7|| align=right|2,249|| align=right|0,086|| align=right|3,95|| align=right|3,372||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14921)||1994 QA|| align=right|13,2|| align=right|2,332|| align=right|0,225|| align=right|25,13|| align=right|3,560||MBA||16. avgust 1994||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(14922)||1994 TA3|| align=right|14,0|| align=right|2,290|| align=right|0,211|| align=right|5,47|| align=right|3,465||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14923)||1994 TU3|| align=right|13,5|| align=right|2,330|| align=right|0,270|| align=right|22,65|| align=right|3,556||MBA||7. oktober 1994||Observatorij Palomar||K. J. Lawrence
|-
|(14924)||1994 VZ|| align=right|14,5|| align=right|2,320|| align=right|0,152|| align=right|5,89|| align=right|3,533||MBA||3. november 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14925)||1994 VU2|| align=right|14,4|| align=right|2,263|| align=right|0,196|| align=right|6,78|| align=right|3,403||MBA||4. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14926)||1994 VB3|| align=right|14,2|| align=right|2,310|| align=right|0,229|| align=right|3,99|| align=right|3,509||MBA||4. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14927)||1994 VW6|| align=right|13,5|| align=right|2,254|| align=right|0,193|| align=right|7,13|| align=right|3,382||MBA||1. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14928)||1994 WN1|| align=right|14,0|| align=right|2,418|| align=right|0,192|| align=right|2,54|| align=right|3,759||MBA||27. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14929)||1994 WP1|| align=right|14,5|| align=right|2,551|| align=right|0,168|| align=right|3,86|| align=right|4,073||MBA||27. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14930)||1994 WL3|| align=right|14,4|| align=right|2,517|| align=right|0,151|| align=right|4,31|| align=right|3,992||MBA||28. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14931)||1994 WR3|| align=right|12,4|| align=right|2,584|| align=right|0,160|| align=right|14,87|| align=right|4,152||MBA||27. november 1994||Uto||F. Uto
|-
|(14932)||1994 YC|| align=right|14,6|| align=right|2,625|| align=right|0,166|| align=right|4,92|| align=right|4,252||MBA||24. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14933)||1994 YX|| align=right|13,8|| align=right|2,566|| align=right|0,133|| align=right|4,39|| align=right|4,111||MBA||28. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14934)||1995 BP|| align=right|13,8|| align=right|2,631|| align=right|0,257|| align=right|13,20|| align=right|4,266||MBA||23. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14935)||1995 BP1|| align=right|13,7|| align=right|2,630|| align=right|0,259|| align=right|13,51|| align=right|4,263||MBA||25. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14936)||1995 BU2|| align=right|13,0|| align=right|2,579|| align=right|0,095|| align=right|14,10|| align=right|4,140||MBA||27. januar 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|14937 Thirsk||1995 CP3|| align=right|15,5|| align=right|2,604|| align=right|0,173|| align=right|2,87|| align=right|4,202||MBA||1. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14938)||1995 DN|| align=right|12,3|| align=right|2,791|| align=right|0,133|| align=right|9,34|| align=right|4,663||MBA||21. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|14939 Norikura||1995 DG1|| align=right|14,6|| align=right|2,758|| align=right|0,114|| align=right|4,31|| align=right|4,578||MBA||21. februar 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|14940 Freiligrath||1995 EL8|| align=right|13,5|| align=right|2,583|| align=right|0,040|| align=right|5,12|| align=right|4,151||MBA||4. marec 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|14941 Tomswift||1995 FY2|| align=right|14,1|| align=right|2,760|| align=right|0,132|| align=right|9,05|| align=right|4,586||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|14942 Stevebaker||1995 MA|| align=right|13,3|| align=right|3,192|| align=right|0,084|| align=right|15,80|| align=right|5,701||MBA||21. junij 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(14943)||1995 VD19|| align=right|14,5|| align=right|2,283|| align=right|0,142|| align=right|4,95|| align=right|3,448||MBA||15. november 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14944)||1995 YV|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,131|| align=right|6,19|| align=right|3,475||MBA||19. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14945)||1995 YM3|| align=right|14,1|| align=right|2,162|| align=right|0,087|| align=right|6,07|| align=right|3,178||MBA||27. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14946)||1996 AN2|| align=right|14,4|| align=right|2,319|| align=right|0,131|| align=right|6,10|| align=right|3,532||MBA||13. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|14947 Luigibussolino||1996 AB4|| align=right|14,6|| align=right|2,298|| align=right|0,105|| align=right|4,25|| align=right|3,484||MBA||15. januar 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(14948)||1996 BA|| align=right|14,4|| align=right|2,277|| align=right|0,210|| align=right|6,08|| align=right|3,436||MBA||16. januar 1996||Kleť||Klet
|-
|(14949)||1996 BA2|| align=right|14,2|| align=right|2,302|| align=right|0,110|| align=right|7,10|| align=right|3,491||MBA||24. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14950)||1996 BE2|| align=right|13,6|| align=right|2,259|| align=right|0,099|| align=right|6,38|| align=right|3,394||MBA||18. januar 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14951)||1996 BS2|| align=right|13,5|| align=right|2,241|| align=right|0,203|| align=right|7,49|| align=right|3,354||MBA||26. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14952)||1996 CQ|| align=right|13,7|| align=right|2,448|| align=right|0,126|| align=right|5,99|| align=right|3,829||MBA||1. februar 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|14953 Bevilacqua||1996 CB3|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,135|| align=right|5,73|| align=right|3,511||MBA||13. februar 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(14954)||1996 DL|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,107|| align=right|4,63|| align=right|3,631||MBA||16. februar 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(14955)||1996 DX|| align=right|14,5|| align=right|2,382|| align=right|0,169|| align=right|3,07|| align=right|3,675||MBA||21. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14956)||1996 DB1|| align=right|13,8|| align=right|2,413|| align=right|0,099|| align=right|6,58|| align=right|3,748||MBA||22. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14957)||1996 HQ22|| align=right|14,2|| align=right|2,659|| align=right|0,211|| align=right|4,62|| align=right|4,335||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14958)||1996 JK1|| align=right|13,5|| align=right|2,565|| align=right|0,030|| align=right|12,61|| align=right|4,108||MBA||15. maj 1996||Haleakala||NEAT
|-
|14959 TRIUMF||1996 JT3|| align=right|14,2|| align=right|2,452|| align=right|0,227|| align=right|4,95|| align=right|3,840||MBA||9. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|14960 Yule||1996 KO|| align=right|14,4|| align=right|2,569|| align=right|0,064|| align=right|00,98|| align=right|4,117||MBA||21. maj 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|14961 d'Auteroche||1996 LV3|| align=right|14,0|| align=right|2,458|| align=right|0,163|| align=right|3,49|| align=right|3,853||MBA||8. junij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14962)||1996 TL15|| align=right|12,1|| align=right|3,198|| align=right|0,026|| align=right|21,23|| align=right|5,718||MBA||9. oktober 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(14963)||1996 TM15|| align=right|13,1|| align=right|3,140|| align=right|0,171|| align=right|1,59|| align=right|5,564||MBA||11. oktober 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|14964 Robertobacci||1996 VS|| align=right|13,5|| align=right|3,212|| align=right|0,075|| align=right|9,54|| align=right|5,756||MBA||2. november 1996||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|14965 Bonk||1997 KC|| align=right|13,7|| align=right|2,442|| align=right|0,202|| align=right|14,46|| align=right|3,815||MBA||24. maj 1997||Bornheim||N. Ehring
|-
|14966 Jurijvega||1997 OU2|| align=right|15,3|| align=right|2,295|| align=right|0,212|| align=right|8,83|| align=right|3,475||MBA||30. julij 1997||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|14967 Madrid||1997 PF4|| align=right|14,1|| align=right|2,560|| align=right|0,144|| align=right|6,05|| align=right|4,096||MBA||6. avgust 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|14968 Kubáček||1997 QG|| align=right|14,0|| align=right|2,566|| align=right|0,098|| align=right|5,45|| align=right|4,111||MBA||23. avgust 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|14969 Willacather||1997 QC1|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,141|| align=right|3,42|| align=right|3,458||MBA||28. avgust 1997||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(14970)||1997 QA2|| align=right|14,2|| align=right|2,769|| align=right|0,029|| align=right|4,04|| align=right|4,608||MBA||25. avgust 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(14971)||1997 QN3|| align=right|13,8|| align=right|2,735|| align=right|0,132|| align=right|7,29|| align=right|4,521||MBA||30. avgust 1997||Caussols||ODAS
|-
|14972 Olihainaut||1997 QP3|| align=right|14,8|| align=right|2,450|| align=right|0,194|| align=right|3,50|| align=right|3,834||MBA||30. avgust 1997||Caussols||ODAS
|-
|14973 Rossirosina||1997 RZ|| align=right|13,6|| align=right|2,771|| align=right|0,070|| align=right|4,49|| align=right|4,613||MBA||1. september 1997||San Marcello||A. Boattini
|-
|14974 Počátky||1997 SK1|| align=right|14,2|| align=right|2,631|| align=right|0,088|| align=right|3,89|| align=right|4,267||MBA||22. september 1997||Kleť||M. Tichý
|-
|14975 Serasin||1997 SA3|| align=right|13,9|| align=right|2,733|| align=right|0,063|| align=right|3,54|| align=right|4,518||MBA||24. september 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|14976 Josefčapek||1997 SD4|| align=right|13,9|| align=right|3,127|| align=right|0,159|| align=right|4,71|| align=right|5,528||MBA||27. september 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|14977 Bressler||1997 SE4|| align=right|13,9|| align=right|2,921|| align=right|0,088|| align=right|1,73|| align=right|4,993||MBA||26. september 1997||Linz||E. Meyer
|-
|(14978)||1997 SD25|| align=right|12,9|| align=right|3,039|| align=right|0,073|| align=right|10,40|| align=right|5,298||MBA||30. september 1997||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(14979)||1997 TK1|| align=right|13,8|| align=right|2,647|| align=right|0,098|| align=right|4,02|| align=right|4,305||MBA||3. oktober 1997||Caussols||ODAS
|-
|(14980)||1997 TW9|| align=right|14,1|| align=right|3,071|| align=right|0,125|| align=right|2,93|| align=right|5,380||MBA||5. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(14981)||1997 TY17|| align=right|13,0|| align=right|2,880|| align=right|0,068|| align=right|2,83|| align=right|4,888||MBA||6. oktober 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14982)||1997 TH19|| align=right|14,2|| align=right|2,330|| align=right|0,322|| align=right|3,32|| align=right|3,557||MBA||8. oktober 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(14983)||1997 TE25|| align=right|14,4|| align=right|2,580|| align=right|0,295|| align=right|3,92|| align=right|4,143||MBA||12. oktober 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(14984)||1997 TN26|| align=right|13,2|| align=right|2,606|| align=right|0,193|| align=right|13,06|| align=right|4,207||MBA||11. oktober 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14985)||1997 UU2|| align=right|13,3|| align=right|2,895|| align=right|0,023|| align=right|1,59|| align=right|4,926||MBA||25. oktober 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(14986)||1997 UJ3|| align=right|13,3|| align=right|2,731|| align=right|0,082|| align=right|2,84|| align=right|4,513||MBA||26. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14987)||1997 UT3|| align=right|13,5|| align=right|3,212|| align=right|0,135|| align=right|00,67|| align=right|5,757||MBA||26. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|14988 Tryggvason||1997 UA7|| align=right|13,2|| align=right|3,028|| align=right|0,338|| align=right|8,41|| align=right|5,268||MBA||25. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|14989 Tutte||1997 UB7|| align=right|12,5|| align=right|2,776|| align=right|0,285|| align=right|16,54|| align=right|4,624||MBA||25. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|14990 Zermelo||1997 UY10|| align=right|13,7|| align=right|2,976|| align=right|0,076|| align=right|1,53|| align=right|5,132||MBA||31. oktober 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(14991)||1997 UV14|| align=right|13,0|| align=right|2,881|| align=right|0,027|| align=right|8,12|| align=right|4,889||MBA||31. oktober 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(14992)||1997 UY14|| align=right|13,2|| align=right|2,952|| align=right|0,119|| align=right|2,95|| align=right|5,070||MBA||26. oktober 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14993)||1997 UC15|| align=right|13,5|| align=right|3,124|| align=right|0,201|| align=right|1,09|| align=right|5,519||MBA||26. oktober 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|14994 Uppenkamp||1997 UW18|| align=right|12,2|| align=right|3,400|| align=right|0,014|| align=right|9,25|| align=right|6,270||MBA||28. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|14995 Archytas||1997 VY1|| align=right|12,9|| align=right|3,075|| align=right|0,087|| align=right|3,24|| align=right|5,390||MBA||5. november 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(14996)||1997 VY2|| align=right|13,7|| align=right|2,618|| align=right|0,152|| align=right|2,38|| align=right|4,236||MBA||5. november 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(14997)||1997 VD4|| align=right|12,6|| align=right|2,836|| align=right|0,027|| align=right|1,37|| align=right|4,775||MBA||1. november 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14998)||1997 VU6|| align=right|13,5|| align=right|2,845|| align=right|0,067|| align=right|2,36|| align=right|4,798||MBA||1. november 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14999)||1997 VX8|| align=right|12,3|| align=right|2,638|| align=right|0,189|| align=right|13,95|| align=right|4,283||MBA||9. november 1997||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|15000 CCD||1997 WZ16|| align=right|14,2|| align=right|2,766|| align=right|0,107|| align=right|8,24|| align=right|4,601||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov